Szafranski ist der Name von

 David Szafranski (1959- ), amerikanischer Maler in Frankreich
 Kurt Szafranski (1890–1964), Pseudonym auch Thomas Theodor Tomate, deutsch-amerikanischer Illustrator
 Telesfor Szafranski (1865–1914), auch Theo von Thorn oder Teo von Torn, deutscher Schriftsteller und Redakteur
Siehe auch:
 Safranski
 Szafranki